Kvalifikace mužské dvouhry Wimbledonu 2012 probíhala před zahájením hlavní soutěže. Postoupilo z ní šestnáct tenistů po výhrách ve třech kvalifikačních kolech a jeden šťastný poražený.

Hráči

Nasazení hráčů 
  Jürgen Zopp (kvalifikován)
  Daniel Brands (1. kolo)
  Frederico Gil (1. kolo)
  Michael Russell (kvalifikován)
  Jesse Levine (kvalifikován)
  Rogério Dutra da Silva (1. kolo)
  Michael Berrer (1. kolo)
  Rajeev Ram (3. kolo)
  Simone Bolelli (kvalifikován)
  Roberto Bautista-Agut (3. kolo)
  Brian Baker (kvalifikován)
  Daniel Gimeno Traver (1. kolo)
  Alessandro Giannessi (2. kolo)
  Bobby Reynolds (1. kolo)
  Daniel Muñoz de la Nava (1. kolo)
  Aljaž Bedene (1. kolo)
  Marco Chiudinelli (2. kolo)
  Ruben Bemelmans (kvalifikován)
  Teimuraz Gabašvili (2. kolo)
  Wayne Odesnik (3. kolo, šťastný poražený)
  Ryan Sweeting (kvalifikován)
  Florent Serra (kvalifikován)
  Arnaud Clément (1. kolo)
  Jerzy Janowicz (kvalifikován)
  Marsel İlhan (2. kolo)
  Rik de Voest (1. kolo)
  Thiago Alves (2. kolo)
  João Sousa (2. kolo)
  Augustin Gensse (1. kolo)
  Antonio Veić ''(1. kolo)
  Iñigo Cervantes Huegun (kvalifikován)
  Andrej Kuzněcov (kvalifikován)

 Kvalifikanti 
  Jürgen Zopp
  Adrián Menéndez
  Guillaume Rufin
  Michael Russell
  Jesse Levine
  Florent Serra
  Ryan Sweeting
  Dustin Brown
  Simone Bolelli
  Jimmy Wang
  Brian Baker
  Kenny de Schepper
  Ruben Bemelmans
  Iñigo Cervantes Huegun
  Jerzy Janowicz
  Andrej Kuzněcov
  Wayne Odesnik – jako šťastný poražený

 Pavouky kvalifikací 

 První kvalifikant 

 Druhý kvalifikant 

 Třetí kvalifikant 
{{Pavouk 8-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo

|team-width=178

| RD1-seed1=3
| RD1-team1= Frederico Gil
| RD1-score1-1=5
| RD1-score1-2='''6
| RD1-score1-3=3
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2012